Pickeringia steht für

 (784) Pickeringia, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Pickeringia (Pflanzen), eine Pflanzengattung in der Tribus Thermopsideae innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)